Фантазм:

 Фантазм (устар.) — особая разновидность сценоподобных образных представлений. См. Фантасмагория (представление).
 Фантазм — разновидность парамнезии.
 Фантазм — эротическая комедия 1976 года австралийского режиссёра Ричарда Фрэнклина.
 «Фантазм» — серия фантастических фильмов ужасов режиссёра Дона Коскарелли:
 Фантазм (Phantasm, 1979)
 Фантазм 2 (Phantasm II, 1988)
 Фантазм 3: Повелитель мёртвых (Phantasm III: Lord of the Dead, 1994)
 Фантазм 4: Забвение (Phantasm IV: OblIvion, 1998)
 Фантазм 5: Уничтожитель (Phantasm V: Ravager, 2016)